Die ATP Challenger Trophy 2008 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. September 2008 in Trnava stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Trnava